Ра́томир Ду́йкович (; 24 февраля 1946, Борово) — югославский и сербский футболист, игравший на позиции вратаря, футбольный тренер.

Ранние годы 
Родился в деревне Борово в СР Хорватии на границе с Сербией, в сербской семье. Поступил в школу имени Ивана Горана Ковачича, где стал заниматься гандболом (играл на вратарской позиции). Был замечен там тренером Иосипом Кезди, бывшим вратарём футбольной команды «Борово», и по его совету переквалифицировался в футбольного вратаря.

Карьера игрока

Клубная 
Первым клубом в жизни Дуйковича и стал как раз клуб «Борово». Позднее он перешёл в «Осиек», а 29 ноября 1962 в День Республики в составе клуба сыграл на турнире в Белграде. Впечатление от его выступлений было настолько эффективным, что его заметило руководство команды «Црвена Звезда» и пригласило юного Ратомира в команду. Он согласился и был принят в команду без вопросов.

В составе «звездарей» он стал частью подрастающего поколения таких игроков, как Йован Ачимович, Станислав Караси, Драган Джаич, Трифке Михайлович и так далее, и оно носило имя «Малыши Милана». Дебют в составе «красно-белых» состоялся 4 июня 1964 в поединке против ОФК. В составе клуба он провёл 442 матча, дошёл до полуфинала КЕЧ 1970/71.

В 1974 году ему разрешили уехать за границу, и он отправился в Испанию выступать за «Реал Овьедо». Три сезона спустя он вернулся в Югославию и перешёл в «Осиек», который к тому моменту только-только вышел в Первую лигу Югославии. Спустя ещё три сезона, уже после вылета клуба Дуйкович перешёл в «Галенику» из Земуна (Вторая лига) и помог ей выйти в Первую лигу по итогам сезона 1981/82 года. Однако из-за серьёзной усталости он решил завершить карьеру по окончании того же сезона, о чём объявил уже летом.

В сборной 
В сборной он провёл четыре игры, две из них в рамках отбора на Евро-1972 и две товарищеские. В товарищеской встрече против Румынии он вышел во втором тайме и пропустил единственный гол в той встрече на 57-й минуте от Эмерика Дембровского, который стал единственным пропущенным для Дуйковича. В товарищеской встрече против Мексики он отстоял ворота на «ноль», а команда выиграла со счётом 4:0. Ещё две встречи против ГДР и Люксембурга он провёл также «на ноль», но они сами завершились нулевыми ничьими.

Карьера тренера

СФРЮ 
В сезоне 1982/83 он вошёл в тренерский штаб «Галенки», которая вылетела в очередной раз из Первой лиги. В 1983 году он возглавил команду и позволил ей закрепиться твёрдо во Второй лиге, но вывести её обратно в Первую лигу не удалось. В 1987 году его пригласили в «Црвену Звезду» в качестве тренера вратарей, где он и проработал в различных тренерских штабах. Благодаря его стараниям клуб выиграл Кубок европейских чемпионов в 1991 году. Ратомир также успел поработать в Эмиратах помощником Гойко Зеца.

Венесуэла 
В 1992 году Дуйкович выехал в Венесуэлу по рекомендации Владицы Поповича и Душана Маровича, которые играли в Венесуэле и прекрасно знали тонкости её футбола. С учётом того, что Дуйкович владел английским и испанским языками, это было отличное решение: его даже назначили главным тренером сборной Венесуэлы, на посту которого он работал три года. Под его руководством Венесуэла прервала «чёрную» серию последних мест на Кубках Америки и на Кубке 1993 года заняла 11-е место, обойдя сборную США, а в рейтинге ФИФА поднялась на 29 строчек. Интересно, что вначале предполагалось, что Дуйкович будет работать с молодёжной командой, а главным станет Владица Попович, но тот принял предложение сборной Перу 

Временно Дуйкович возглавил команду Мьянмы и помог ей отобраться на Азиатские игры, однако из-за натянутых отношений с ФИФА оставил пост и вернулся в Венесуэлу (Мьянма затем отказалась от участия). Он руководил командами «Атлетико Сулия», «Универсидад де Лос Андес» и «Эстудиантес де Мерида». В 2000 году он уехал из Венесуэлы в штаб Вуядина Бошкова сборной Сербии для подготовки к Евро 2000.

Руанда 
В конце 2001 года Ратомира пригласило руководство Федерации футбола Руанды и предложило ему пост главного тренера сборной. Как признаётся сам Дуйкович, сначала он даже не понял, сборная какой страны просила его о помощи, вследствие чего долго искал её на карте Африки. Несмотря на гражданскую войну и геноцид в Руанде, Дуйкович не оставил команду и совершил настоящее чудо в истории этой страны — 6 июля 2003 сборная Руанды одержала сенсационную победу над звёздной сборной Ганы со счётом 1:0 и благодаря этой победе вышла в финальную часть Кубка африканских наций 2004 года, что является на данный момент высшим достижением этой сборной (в финальной части турнира она всё же не вышла из группы и заняла третье место, обойдя команду ДР Конго). В середине 2004 года Дуйкович вынужден был оставить сборную Руанды.

Гана 
По иронии судьбы, следующей командой, которой руководил Дуйкович, стала именно сборная Ганы. В сентябре 2004 года португалец Марьяну Баретту оставил пост тренера сборной, и в течение трёх месяцев руководство ганского футбола безуспешно искало тренера (в качестве кандидата выступал и Филипп Труссье). В конце ноября Дуйкович получил предложение и согласился, подписав контракт в середине декабря. Поле деятельности Дуйковича расширилось: помимо использования талантов Самуэля Куффура, Стивена Аппиа и Майкла Эссьена, он имел право привлечь все возможные ресурсы для достижения заветной цели ганских любителей футбола — выхода в финальную часть чемпионата мира 2006 года. Он успешно справился со своей задачей и вывел сборную ещё и в финальную часть Кубка африканских наций 2006 года.

Однако за время своей деятельности он нажил много врагов: в январе 2006 года команда потерпела сокрушительную неудачу на Кубке африканских наций. Проиграв сначала Нигерии и затем одолев Сенегал, команда должна была выиграть у слабой сборной Зимбабве, однако «чёрные звёзды» умудрились проиграть 1:2 и не выйти из группы. Большая часть жителей Ганы, интересовавшихся футболом, высказывалась за отставку Дуйковича и приглашение ганского специалиста. Однако Дуйкович не покинул свой пост и в ранге тренера вывел команду на первый матч Чемпионата мира в истории Ганы.

Дебют ганцев состоялся 12 июня 2006 на АВД-Арене матчем против Италии, который будущие чемпионы мира выиграли со счётом 2:0. В следующем матче ганцы с таким же счётом одержали победу над Чехией (ещё одним дебютантом мундиалей в новейшей истории) благодаря голам Асамоа Гьяна и Салли Мунтари, причём Гьян умудрился не забить пенальти, попав в штангу. В третьем, решающем матче, ганцы дали бой сборной США и выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Хамину Драмана и Стивена Аппиа, который реализовал очень спорный пенальти. Гана вышла в 1/8 финала на сборную Бразилии, которой без шансов проиграла со счётом 3:0. В той встрече Адриано забил гол из положения «вне игры», который был засчитан Любошем Михелом, что вызвало возмущение у Дуйковича. Тренер сборной Ганы выкрикнул судье, что тот якобы забыл надеть футболку сборной Бразилии, в ответ на что Михел показал красную карточку Дуйковичу и потребовал немедленно покинуть поле. Омрачило поражение и удаление Асамоа Гьяна за вторую жёлтую карточку.

Ратомир покинул свой пост 16 июля 2006 по официальной причине из-за болезни, хотя его контракт был продлён до декабря. Пресса Ганы раскритиковала Дуйковича и заявила, что тот якобы искал более выгодное предложение, в ответ на что сербский специалист обвинил журналистов в клевете и давлении, которое на него оказывали в течение чемпионата мира.

Китай 
10 октября 2006 года Дуйкович был назначен тренером олимпийской сборной Китая по футболу, которая готовилась к домашней Олимпиаде. Китайская футбольная ассоциация поставила перед сборной задачу достичь полуфинала олимпийского турнира. В конце 2006 года Дуйкович выступил с командой на Азиатских играх, где китайцы в четвертьфинале проиграли сборной Ирана по пенальти.

В июне 2007 года китайская пресса призвала Дуйковича пойти на серьёзный шаг и возглавить основную национальную сборную, поскольку наставник Чжу Гуанху не справлялся со своей задачей. Ратомир ответил, что подумает об этой возможности только после Олимпиады. Впрочем, его привлекли в работе в качестве старшего тренера под руководством Владимира Петровича, который возглавил команду в сентябре 2007 года.

В начале июля 2008 года китайцы поставили задачу войти в число призёров Олимпиады на футбольном турнире по предложению Дуйковича, но спустя несколько дней его уволили — это случилось за три недели до начала Олимпиады. Причиной тому стал закулисный конфликт в сборной, и в итоге руководить командой был назначен помощник Дуйковича китаец Инь Тишэн. Впрочем, его сборная не вышла из группы, сыграв вничью первый матч турнира и проиграв оба оставшихся.

Молодёжная сборная Сербии 
15 июля 2009 года Дуйкович был назначен тренером молодёжной сборной Сербии. Целью его работы являлось попадание на чемпионат Европы в Дании. 5 сентября 2009 его путь тренера молодёжной сборной начался с домашнего поражения от Словакии со счётом 1:2. Несмотря на дальнейшие победы над Норвегией и Кипром, в Сербии были недовольны работой Дуйковича, а поражение от Хорватии со счётом 1:3 в гостях породило разговоры об отставке.

В феврале 2010 года Дуйкович получил предложение от Футбольной ассоциации Нигерии возглавить её национальную сборную. Как говорил Дуйкович, ему предлагали очень выгодные условия в обмен на подготовку «суперорлов». Он заинтересовался таким предложением и попытался уговорить Томислава Караджича разрешить ему совмещать две должности, но Караджич отказал ему в этом. В итоге нигерийцы обратились к услугам шведа Ларса Лагербека.

11 августа 2010 сербы в решающем матче против Словакии в гостях потерпели поражение со счётом 1:2 и выбыли из борьбы за место на чемпионате Европы и Олимпиаде в Лондоне. Дуйкович объяснил это поражение тем, что в его составе отсутствовали несколько ключевых игроков, заигранных за основную сборную Сербии, а ещё несколько человек просто не набрали форму. В итоге он на следующий день покинул пост тренера по собственному желанию, а его преемником стал Томислав Сивич.

Сирия 
В середине октября 2010 года Дуйкович был назначен тренером сборной Сирии и стал четвёртым сербским тренером, тренировавшим эту сборную (ранее были Драгослав Попович, Драгослав Срийович и Милослав Радивоевич). Спустя 14 лет Сирия планировала сыграть на Кубке Азии. Однако 19 декабря 2010 его уволили из сборной по официальной причине «невозвращение в штаб сборной в назначенный срок». Дуйкович долгое время говорил, что его не увольняли, но затем рассказал, что нарушил условие контракта — не брать своих помощников в состав сборной, из-за чего и был уволен. Он руководил сборной только в товарищеской игре против Бахрейна, которую сирийцы выиграли со счётом 2:0.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Yahoo.com 
 
 INTERVJU RATOMIR DUJKOVIĆ: Niko nije kao Šoškić
 РАТОМИР ДУЈКОВИЋ О НАЈТЕЖЕМ ПОРАЗУ ЗВЕЗДЕ: Морали смо да изгубимо, Пушкаш је био зет главног судије

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Земун»
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии и Черногории
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Земун»
Тренеры сборной Венесуэлы по футболу
Тренеры сборной Мьянмы по футболу
Тренеры ФК «Универсидад де Лос-Андес»
Тренеры ФК «Эстудиантес де Мерида»
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры сборной Сирии по футболу